Olivier Bellavance-Roy (né le  à Amqui, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace évoluant à la position de gardien de but.

Carrière
Il a été repêché  par les Oilers d'Edmonton au repêchage d'entrée dans la LNH 2009. Il a remporté la Coupe RDS, remis à la meilleure recrue du circuit Courteau, ainsi que le trophée Raymond-Lagacé en 2007-2008. Il participe avec l'équipe LHJMQ à la Super Série Subway en 2008 et 2010. Il joua pour deux équipes différentes dans la LHJMQ : les Screaming Eagles du Cap-Breton et le Titan d'Acadie-Bathurst.

Le , il est échangé aux Flames de Calgary avec Ladislav Šmíd contre Roman Horák et Laurent Brossoit.

Statistiques en carrière

En club 

| 2006-2007 || Albatros de Notre-Dame || LHMAAA || 27 || 15 || 8 || - || || 65 || 2,67 || 92,1 || 6 || 2 || 4 || 2 || 1 || || 13 || 3,79 || 89,7 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 47 || 27 || 15 || - ||  || 116 || 2,87 || 89,6 || 4 || 0 || 11 || 5 || 6 || 707 || 30 || 2,55 || 91,4 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 54 || 35 || 13 || - ||  || 137 || 2,80 || 90,6 || 3 || 2 || 11 || 7 || 4 || 740 || 30 || 2,43 || 91,0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ || 54 || 34 || 21 || - ||  || 138 || 2,62 || 90,8 || 5 || 2 || 5 || 1 || 4 || 311 || 19 || 3,66 || 87,7 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH || 3 || 1 || 1 || 0 || 140 || 6 || 2,7 || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ || 45 || 29 || 15 || - ||  || 121 || 2,79 || 91,1 || 2 || 6 || 3 || 0 || 2 || 105 || 12 || 6,88 || 73,9 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 3 || 1 || 0 || 0 || 128 || 5 || 2,34 || 93,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Thunder de Stockton || ECHL || 40 || 16 || 18 || 5 ||  || 99 || 2,49 || 92,5 || 0 || 0 || 8 || 4 || 4 || 488 || 20 || 2,46 || 91,9 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 22 || 9 || 9 || 1 ||  || 55 || 2,77 || 90,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Thunder de Stockton || ECHL || 9 || 7 || 2 || 0 || 545 || 11 || 1,21 || 96,1 || 1 || 0 || 22 || 12 || 9 ||  || 59 || 2,81 || 91,1 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 4 || 2 || 2 || 0 || 219 || 12 || 3,29 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Heat d'Abbotsford || LAH || 12 || 5 || 6 || 1 || 615 || 34 || 3,31 || 90,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Aces de l'Alaska || ECHL || 20 || 13 || 7 || 0 ||  || 42 || 2,10 || 92,2 || 4 || 0 || 8 || 6 || 1 || 450 || 17 || 2,27 || 89,6 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 40 || 25 || 10 || 3 ||  || 92 || 2,44 || 91,1 || 4 || 4 || 5 || 2 || 3 || 284 || 15 || 3,17 || 89,1 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 42 || 9 || 32 || 0 ||  || 128 || 3,25 || 91,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 7 || 3 || 4 || 408 || 3 || 0,44 || 98,1 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || EC Villacher SV || EBEL || 35 || 19 || 15 || 0 ||  || 88 || 2,58 || 92,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2017-2018 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 || 21 || 12 || 8 || 0 |||| 62||3,22 ||91,2||0|| 0||- || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018|| Augsburger Panther || DEL || 23 || 11 || 12 || 0 |||| 63 || 2,73 || 91,7 || 0 ||  0 ||- || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2018-2019 || Augsburger Panther || DEL || 36 || 18 || 15 || 0 || || 82 ||2,42 ||91,7|| 5 || 0 || 14 || 7 || 7 || 923 || 28 || 1,82 || 94 || 1 ||
|-
|| 2019-2020 || Augsburger Panther || DEL || 34 || 17 || 17 || 0 ||  || 76 ||2,27 ||92,5 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|| 2020-2021 || Augsburger Panther || DEL || 10 || 3 || 6 || 0 || 530 || 29 || 3,29 || 90,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Augsburger Panther || DEL ||  ||

En équipe nationale 

|-
|2011 || align="left" | - 20 ans || align="left" | Championnat du monde junior || 3 || ||  || || || || 3,57 || 87,5|| ||  || align="left" |  Médaille d'argent

Trophées et récompenses personnelles 
 Coupe RDS 2007-2008
 Trophée Raymond-Lagacé 2007-2008

Notes et références 

Naissance en juillet 1991
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Choix de repêchage du Barys Astana
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du EC Villacher SV
Naissance à Amqui
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Augsburger Panther